La Máquina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Máquina, Puebla, ort, Francisco Z. Mena, 
 Ojos Azules, Chihuahua, ort, Carichí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar